Secretaría de Transporte o Secretaría de Transportes pueden hacer referencia:
 a la Secretaría de Transporte (Argentina);
 a la Secretaría de Transportes (Argentina, 1948);
 a la Secretaría de Transporte de Estados Unidos; o
 a la Secretaria de Transportes Metropolitanos del Estado de São Paulo.